Serlon (latin : Serlo, Sarlo ;  anglais : Serlo ; italien : Serlone, Sarlone) est un anthroponyme issu du germanique continental Sarilo. En Normandie, il a été renforcé par le nom de personne vieux norrois Særli, lui même issu du vieux haut allemand. Apparu autour de l'an 1000, il connaîtra surtout une certaine popularité chez les Normands et leurs descendants établis en Angleterre et en Italie entre le  et le . Il tombe en désuétude après le . Dans l'actuelle France, ce prénom fut essentiellement porté dans la Normandie ducale et dans des régions limitrophes.

L'anthroponyme Serlon est peut-être à l'origine du patronyme anglais .

Personnalités historiques portant ce prénom 
Par ordre chronologique : 
 Serlon de Hauteville, seigneur normand du  ;
 Serlon II de Hauteville (mort en 1072), chevalier normand ;
 Serlon de Burci, baron anglo-normand du  ;
 Serlon de Gloucester (mort en 1104), abbé de Saint-Pierre de Gloucester de 1072 à 1104 ;
 Serlon d'Orgères (mort en 1123), abbé de Saint-Évroult puis évêque de Sées ;
 Serlon, abbé de Saint-Lucien de Beauvais de 1128 à 1147 ;
 Serlon de Savigny (mort en 1158), religieux normand, Bienheureux, fêté le 10 septembre ;
 Serlon de Wilton (mort en  1181), poète anglo-normand du  ;
 Serlon le Mercier (fl. 1214-1221), troisième lord-maire de Londres.

Voir aussi 
Saint-Aubin-Celloville, commune française du département de la Seine-Maritime dans la région Normandie
Saint-Aubin-de-Scellon, commune française du département de l'Eure dans la région Normandie

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom germanique
Homonymie de prénom